Владиславовка — топоним:

Россия 
 Владиславовка — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Владиславовка — село в Кировском районе Крыма.
 Владиславовка — узловая железнодорожная станция на линии Джанкой — Керчь Крымской железной дороги.
 Владиславовка — солнечная электростанция в Крыму.

Украина 
 Владиславовка — село Млиновского района Ровненской области.
Владиславовка — до 1964 года название села Межлесье в Владимир-Волынском районе Волынской области.